Pomorzanin – mieszkaniec Pomorza
 Pomorzanin – członek plemienia Pomorzan
 Pomorzanin – nazwa pociągu relacji Wrocław–Gdynia
 ORP Pomorzanin – nazwa dwóch okrętów hydrograficznych polskiej Marynarki Wojennej

Kluby sportowe:
 Pomorzanin Nowogard
 Pomorzanin Serock
 Pomorzanin Toruń